Bonds House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Bonds House (Fox, Arkansas), NRHP-ID 91000691
 Bonds House (Humboldt, Tennessee), NRHP-ID 10000473